L18 ou L-18 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Flamingo (L18), un destroyer d'escorte de la Royal Navy ;
 HMS Talybont (L18), un sloop de la Royal Navy ;
 HMS L18, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lockheed L-18 Lodestar est un avion de ligne et de transport militaire.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres